Cette page contient les pages d'homonymie de Dave Wilson, David Wilson et Davie Wilson.

Dave Wilson peut désigner :
 Dave Wilson (1950-), écrivain et journaliste béninois ;
 Dave Wilson (né en 1960), un nageur américain ;
 Dave Wilson (1970-) homme politique canadien.

David Wilson peut désigner :
 David Wilson (1908-1992), un footballeur anglais ;
 David Wilson (né en 1935), le  gouverneur de Hong Kong (1987-1992) ;
 David John Wilson (né en 1967), un joueur australien de rugby à XV ;
 David George Wilson (né en 1985), un joueur anglais de rugby à XV ;
 David Wilson (né en 1984), un joueur britannique de rugby à XIII ;
 David Wilson (1966-), un chorégraphe canadien de patinage artistique ;
 David Wilson, un monteur, producteur et scénariste américain ;
 David Wilson, un écrivain britannique (auteur de This age we're living in) ;
 David Wilson (1957-), un spécialiste de tueurs en série ;
 David Wilson (né en 1949), un acteur américain ;
 David M. Wilson (né en 1931), un archéologue et historien de l'art britannique ;
  (né en 1949), un biologiste américain.

Davie Wilson peut désigner :
 Davie Wilson (1939-2022), un footballeur international écossais.